Stratotanker puede referirse a:
 Boeing KC-135 Stratotanker, avión cisterna propulsado por motores de reacción.
 Boeing KC-97 Stratotanker, avión cisterna propulsado por motores de hélices.